Villardeciervos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villardeciervos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villardeciervos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar